Лоскутова — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Лоскутова, Вера Сергеевна (род. 1984) — российская баскетболистка.
 Лоскутова, Раиса Михайловна (1928—?) — советская прядильщица, Герой Социалистического Труда.